

Personnalités

Nicholas Throckmorton (vers 1515-1571), diplomate anglais.
Job Throckmorton (1545-1601), pamphlétaire et homme politique anglais.
Francis Throckmorton (1554-1584), conspirateur anglais.
James W. Throckmorton (1825–1894), homme politique américain.
Harold Throckmorton (1897-1958), joueur de tennis américain.
John L. Throckmorton (1913–1986), général américain de la Guerre du Vietnam.

Toponyme

Throckmorton, localité du comté de Worcestershire.

Throckmorton, chef-lieu du comté de Throckmorton, situé dans l'État du Texas.
 Le comté de Throckmorton, circonscription administrative de l'État du Texas.